Amy Huberman – attrice irlandese
 Bronisław Huberman – violinista polacco
 Georges Didi-Huberman – storico dell'arte e filosofo francese
 Leo Huberman – docente e scrittore statunitense